Hess kan verwijzen naar:

Personen
 Felix Hess (1941), Nederlands kunstenaar en natuurkundige
 Felix Hess (1878-1943), Nederlands schilder
 Germain Henri Hess, Russisch scheikundige
 Hans Ludwig Hess, Zwitsers politicus
 Harry Hammond Hess, Amerikaans geoloog
 Hunter Hess, Amerikaans freestyleskiër
 Johann Jakob Hess (theoloog) (1741-1828), Zwitsers theoloog
 Johann Jakob Hess (politicus) (1791-1857), Zwitsers jurist en politicus
 Johann Jakob Hess (egyptoloog) (1866-1949), Zwitsers egyptoloog, assyrioloog en hoogleraar
 Rudolf Hess, Duits oorlogsmisdadiger
 Victor Franz Hess, Oostenrijks-Amerikaans natuurkundige

Overige
 Hess (motorfiets), Duits motorfietsmerk
 Carrosserie Hess AG, Zwitsers auto- en (trolley)-busfabrikant

Zie ook 
 Hermann Hesse, Zwitsers schrijver en Nobelprijswinnaar
 Hesse, een gemeente in Frankrijk
 Hessen, een Duitse deelstaat